BiH:
 Janjac (planina), planina u Istočnoj Bosni,  
 Janjac (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica

Vidi i:
 Janjač, naselje u općini Trebinje